Балахнино — название населённых пунктов в России:

 Балахнино — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Балахнино — деревня в Котельницком сельсовете Чкаловского района Нижегородской области.
 Балахнино — деревня в Кузнецовском сельсовете Чкаловского района Нижегородской области.
 Балахнино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

См. также 
 
 Балахна